Název Sedlíšťka má více sídel:
 Sedlíšťka (Vlastibořice), část obce Vlastibořice v okrese Liberec
 Sedlíšťka (Nová Sídla), část obce Nová Sídla v okrese Svitavy
 Sedlíšťka (Radhošť), část obce Radhošť v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy